Zachód (astronomia) – pojęcie astronomiczne oznaczające zniknięcie ciała niebieskiego za horyzontem (przejście ciała niebieskiego pod linię horyzontu).
 Zachód (strona świata) – jeden z czterech podstawowych kierunków geograficznych, oznaczany W, wskazujący w przybliżeniu kierunek, gdzie Słońce znika za horyzontem.